565-й истребительный авиационный полк ПВО (565-й иап ПВО) — воинская часть истребительной авиации ПВО, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
 565-й истребительный авиационный полк.
 565-й истребительный авиационный полк ПВО;
 Войсковая часть (полевая почта) 10335.

История и боевой путь полка 
565-й истребительный авиационный полк сформирован на основании директивы штаба МВО № 0107440 от 18.09.1941 г. в период с 18 по 22 сентября 1941 года в составе 6-го истребительного авиакорпуса ПВО Московской зоны ПВО на аэродроме Раменское на основе 35-го, 124-го и 17-го истребительных авиационных полков по штату 015/174 на самолётах МиГ-3.

С 23 сентября 1941 года полк в составе 6-го истребительного авиакорпуса ПВО Московской зоны ПВО вступил в боевые действия против фашистской Германии и её союзников на самолётах ЛаГГ-3. Полк осуществлял прикрытие города и военных объектов Москвы с воздуха, помимо выполнения задач ПВО вылетал на прикрытие своих войск, штурмовку войск противника, действуя в интересах командования наземных фронтов.

27 сентября 1941 года полк передал одну эскадрилью (10 экипажей с матчастью) в состав 35-го истребительного авиационного полка.

Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 6 ноября 1941 года: младший лейтенант Черномаз в воздушном бою в районе западнее города Наро-Фоминск сбил немецкий бомбардировщик Junkers Ju 88.

В январе 1942 года 1-я эскадрилья полка перевооружена с МиГ-3 на бипланы И-153, для чего из состава 309-го истребительного авиационного полка прибыли 6 лётчиков с самолётами. 5 апреля 1942 года полк вместе с 6-м истребительным авиакорпусом ПВО вошёл в состав войск Московского фронта ПВО.

В сентябре 1942 года 1-я эскадрилья вновь вооружена истребителями МиГ-3. 9 июня в связи с преобразованием 6-го истребительного авиакорпуса ПВО в 1-ю воздушную истребительную армию Московского фронта ПВО вошёл во вновь сформированную в составе этого объединения 318-ю истребительную авиадивизию ПВО.

4 июля 1943 года Московский фронт ПВО преобразован в Особую Московскую армию ПВО в составе Западного фронта ПВО. 1 октября 1943 года полк исключён из действующей армии. 24 декабря 1944 года из расформированной Особой Московской армии ПВО вместе с 318-й истребительной авиационной дивизией ПВО передан в состав войск Центрального фронта ПВО.

В декабре 1943 года полком получены 2 американских истребителя «Аэрокобра» для переучивания, но перевооружение полка не состоялось. 15 апреля 1944 года получены 15 истребителей Ла-5, а 11 истребителей МиГ-3 списаны по износу. 24 декабря 1944 года из расформированной Особой Московской армии ПВО вместе с 318-й истребительной авиационной дивизией ПВО передан в состав войск Центрального фронта ПВО. 16 апреля 1945 года полк переформирован по штату 015/325. В мае 1945 года получил 34 английских истребителя «Спитфайр»-IX.

День Победы 9 мая 1945 года полк встретил на аэродроме Кубинка.

Всего в составе действующей армии полк находился: с 23 сентября 1941 года по 1 октября 1943 года.

Всего за годы войны полком:
 Совершено боевых вылетов — 2120, из них:
 на штурмовку — 27;
 на прикрытие войск и патрулирование — 1828;
 на разведку — 65;
 на сопровождение — 200.
 Проведено воздушных боёв — 34.
 Сбито самолётов противника — 5, из них:
 бомбардировщиков — 3;
 разведчиков — 2.
 Уничтожено при штурмовках:
 автомашин — 16
 танков — 2
 Свои потери:
 лётчиков — 6 (боевые — 3; небоевые — 3);
 ИТС — 1 (боевые);
 самолётов — 11 (боевые — 5; небоевые — 6).

Командир полка 
 майор, подполковник Комаров Арсений Романович, 18.09.1941 — 10.02.1944
  майор Шишов Владимир Александрович, 11.02.1944 — 03.1945
 майор Синеквич Василий Фёдорович, 03.1945 — 05.02.1946

Послевоенная история полка 
После войны полк продолжал входить в состав 318-й истребительной авиационной дивизии ПВО и выполнять задачи по противовоздушной обороне города Москвы.

Директивой ГШ КА № орг/10/88861сс от 15.12.1945 года 565-й истребительный авиационный полк расформирован в период с 25 января по 5 февраля 1946 года в составе 318-й истребительной авиационной дивизии ПВО 19-й воздушной истребительной армии ПВО Центрального округа ПВО на аэродроме Кубинка.

Лётчики-асы полка 
Лётчики-асы полк, сбившие более 5 самолётов противника в воздушных боях.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Боевой состав ВВС 
 565nd Fighter Aviation Regiment PVO 
 565-й истребительный авиационный полк ПВО. Сайт «Авиаторы Второй мировой войны» 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные полки ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году
Участники битвы за Москву